Ishmi kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Lumi i Ishmit, vattendrag, 
 Komuna e Ishmit, kommun, Durrës prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar